Уруэнья ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 44,04 км². Население — 232 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 55 км.

В Уруэнии расположена огромная крепость, долгое время принадлежавшая феодальному роду Тельес-Хиронов, глава которого носил титул графа Уренья (т.е. Уруэнья).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Вальядолида